Jazýček etymologicky znamená zdrobnělinu od slova jazyk a často se v různých oborech používá pro označení malého předmětu protáhlého tvaru, obvykle i pohybujícího se nebo kmitajícího podobně jako jazyk.

 indikátor rovnováhy na vahách či podobném měřícím přístroji
 kontakt jazýčkového relé
 kmitající část dechových nebo pneumatických nástrojů, jako např. klarinet, hoboj, harmonika, jazykové rejstříky varhan
 jazýček (botanika) – část listu rostlin, hlavně u zástupců z čeledí lipnicovité (Poaceae) a šáchorovité (Cyperaceae) 
 jazýček (rostlina) (Himantoglossum), rod rostlin z čeledi vstavačovité (Orchidaceae)
 Jazýček (hmyz) – část ústního ústrojí hmyzu

Obdobné 
 Jazyk
 Jazylka

Externí odkazy